Пётр Бурков:
 Бурков, Пётр Григорьевич (1927—2002) — Герой Социалистического Труда (1961).
 Бурков, Пётр Леонидович (1876—19??) — русский полковник, георгиевский кавалер.